Impagliazzo ist der Familienname folgender Personen:

Marco Impagliazzo (* 1962), italienischer Historiker und Hochschullehrer
Russell Impagliazzo (* 1963), US-amerikanischer Informatiker